Удмурт-Сада — деревня в Ярском районе Удмуртии, входит в состав муниципального образования Зюинское сельское поселение.

География 
Располагается на реке Сада, в 18 км западнее Яра.

История 
Название Удмурт-Сада с самодийского по средне-ненецкому переводится как лужа, так местные жители назвали деревню Гучин, что означает селище (то есть место, где в древности находилось селение).

По данным на 1 августа 1957 года деревня Удмурт Сада входила в Бачумовский сельсовет.

Население 
К 1980 году число жителей составляло 110 человек.

Примечания 

Населённые пункты Ярского района